Qatsissup Kuua bezeichnet:
 Qatsissup Kuua (Fluss, Isortoq), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qatsissup Kuua (Fluss, Itisuarsuk), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland